in samenstellingen
Les Roches-de-Condrieu, Isère 
Les Roches-l'Évêque,  Loir-et-Cher
ook:
gemeenten met de naam Roches

een dorp (dat geen gemeente is) : Les Roches (Rhône-Alpes)